La Royal League 2004-2005 fu la prima edizione del torneo che vedeva impegnate squadre danesi, norvegesi e svedesi.

La competizione venne vinta dai danesi dell'FC Copenaghen che sconfissero in finale gli svedesi dell'IFK Göteborg.

Squadre partecipanti 

 FC Copenaghen
 Brøndby IF
 Esbjerg fB
 Odense BK

 
 Vålerenga IF
 SK Brann
 Tromsø IL

 
 Halmstads BK
 IFK Göteborg
 Djurgårdens IF

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Seconda fase

Gruppo 1

Gruppo 2

Finale

Marcatori

Collegamenti esterni

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Royal League